Сербича́ны () — село в Сокирянском районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1570 человек. Почтовый индекс — 60230. Телефонный код — 3739. Код КОАТУУ — 7324089001.

Местный совет 
60230, Черновицкая обл., Сокирянский р-н, с. Сербичаны

Ссылки 
 Сербичаны на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

Населённые пункты Сокирянского района